Kirke steht für:

 Kirke (lateinisch Circe), Zauberin der griechischen Mythologie
 Kirke (Bungert), Oper von August Bungert (1898)
 Kliplev Kirke, eine Kirche in der Aabenraa Kommune

Kirke ist der Familienname folgender Personen:
 David Kirke (um 1597–1654), englischer Abenteurer, Kolonist und Gouverneur
 Jemima Kirke (* 1985), britische Künstlerin und Schauspielerin
 Lola Kirke (* 1990), britisch-amerikanische Schauspielerin
 Simon Kirke (* 1949), britischer Schlagzeuger
 Walter Kirke (1877–1949), britischer General

Siehe auch:
 Circe